Селища міського типу:
 Гвардійське — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Гвардійське — Дніпропетровська область, Новомосковський район
Села:
 Гвардійське — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Гвардійське — Запорізька область, Якимівський район
 Гвардійське — Київська область, Фастівський район
 Гвардійське — Одеська область, Лиманський район
 Гвардійське — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Гвардійське — Хмельницька область, Хмельницький район